José Valencia puede hacer referencia a:

José Daniel Valencia, futbolista argentino
José María Valencia Orduña, político mexicano
José Adolfo Valencia, futbolista colombiano
Juan José Valencia, futbolista español
José Valencia Murillo, futbolista ecuatoriano
José Antonio Valencia Vargas, cantaor de flamenco español